Janela
Janela (informática)
Janela imunológica

Localidades
Janela (Cabo Verde)

Desambiguação